Па́ньшин — фамилия. Известные носители:
 Паньшин, Алексей (род. 1940) — американский писатель.
 Паньшин, Борис Николаевич (род. 1946) — программист, инженер-механик, математик, экономист, профессор экономического факультета БГУ.
 Паньшин, Владимир Викторович (род. 1956) — советский самбист.
 Паньшин, Игорь Владимирович (род. 1963) — российский государственный деятель, генерал-полковник внутренней службы.
 Паньшин, Михаил Викторович (род. 1983) — казахстанский хоккеист российского происхождения.
 Паньшин, Фёдор Петрович (1915—2004) — красноармеец, полный кавалер ордена Славы.